La Swisscom Cup 2003-2004 a vu la victoire du FC Wil le  au Parc Saint-Jacques à Bâle.

Résultats

de finale

de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Notes

Références 

2003-2004
Suisse
Sport en Suisse en 2003
Sport en Suisse en 2004